76P kan syfta på:

 76P/West-Kohoutek-Ikemura - en periodiskt återkommande komet.
 76P - en rysk Progressfarkost, se Progress MS-15